Jean François kan syfta på bland andra:

 Jean François (1582–1668), fransk jesuit och matematiker
 Jean François (1722–1791), fransk benediktin och historiker